Морська енциклопедія Одеси — унікальне російськомовне художньо-енциклопедичне видання про розвиток мореплавства, морського порту й пов'язаних галузей в Одесі. Містить близько 2110 енциклопедичних статей і 1680 ілюстрацій . Видана одеським видавництвом «Порты Украины» 2012 року.

Зміст енциклопедії

Примітки

Посилання 
 Морская энциклопедия Одессы. — Одесса: Издательство «Порты Украины», 2012. — 704 с. 
 Содержание Морской энциклопедии Одессы 

Російськомовні енциклопедії
Українські енциклопедії
Історія Одеси
Транспорт Одеси
Порти України
Книги 2012